Марішка (Marischka) — прізвище:
 Олександра Марішка (нар. 1945) — німецька актриса і фотограф
 Георг Марішка (1922—1999) — австрійський режисер, актор і сценарист, син Губерта Марішки
 Губерт Марішка (1882—1959) — австрійський актор, співак оперети, режисер і сценарист, старший брат Ернста Марішки
 Ніколь Марішка (нар. 1968) — німецька актриса
 Отто Марішка (1912—1991) — австрійський футболіст
 Франц Марішка (1918—2009) — австрійський режисер, кіноактор і сценарист, син Губерта Марішки
 Ернст Марішка (1893—1963) — австрійський режисер і сценарист, молодший брат Губерта Марішки